Okręty US Navy o nazwie USS "Gyatt":
 Pierwszy USS "Gyatt" (DE-550) miał być niszczycielem eskortowym. Jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi USS "Gyatt" (DD-712) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-69.

Gyatt